Adli steht für:

 Adli (Einheit), ein altes Längenmaß

Adli ist der Familienname folgender Personen:

 Amine Adli (* 2000), französischer Fußballspieler 
 Amirul Adli (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Aria Adli (* 1972), deutscher Romanist
 Habib al-Adli (* 1938), ägyptischer Politiker
 Mazda Adli (* 1969), deutscher Stressforscher und Psychiater
 Yacine Adli (* 2000), französischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Adley
 Adly